Je vous aime est un film de Claude Berri sorti en 1980.
Je vous aime est une pièce de théâtre de Colette Alexis et Sylvie Jobert sortie en 1985
Je vous aime est un album de Mireille Mathieu sorti en 1981.
Je vous aime est un album de Anna Prucnal sorti en 2002.
 Je vous aime est (Bygones) est le  épisode de la cinquième saison d'Ally McBeal et aussi le dernier épisode de la série.

Homonymie de titre
Amour